Годзила е измислено японско чудовище. Също така, може да се отнася за:

 Годзила (филм, 1998);
 Годзила (филм, 2014).